Артанья́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Вик-ан-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65035.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 20 км к северу от Тарба.

По территории коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 495 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 313 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 227 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 227 активных жителей работали 205 человек (113 мужчин и 92 женщины), безработных было 22 (8 мужчин и 14 женщин). Среди 86 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи